John Hartley vyhrál po finálové výhře nad Verem St. Legerem Gooldem v kvalifikačním turnaji. Obhájce titulu Frank Hadow do turnaje nezasáhl a vyzývací finále se tak nekonalo.

Pavouk kvalifikačního turnaje

Finálová fáze

1. sekce

2. sekce

3. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 1879